Steinburg peut faire référence à :
 Steinburg, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein ;
 l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein.

Voir aussi 
 Steinbourg